Секретарёв — фамилия; имеет женскую форму Секретарёва.
 Секретарёв, Александр Фролович (1958—1988) — фотокорреспондент газеты «Известия», погибший при исполнении служебного долга в Афганистане.
 Секретарёв, Алексей Николаевич (в монашестве Тихон; 1955—2018) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
 См. также 
 Театр Секретарёва
 Городская усадьба П. Ф. Секретарёва